Jin'an eller Jin'an Qu kan avse följande platser i Kina:

 Jin'an, Fuzhou – stadsdistrikt i Fujin-provinsen
 Jin'an, Lu'an – stadsdistrikt i Anhui-provinsen